

Biographie 
Née en 1985 en Ukraine, anciennement URSS, Anna Perach est une artiste pratiquant principalement la sculpture et la performance. Elle s'intéresse à la sphère domestique comme une extension de soi, de son héritage et de son rôle de genre.Elle utilise principalement le textile comme médium artistique.

Elle vit et travaille actuellement à Londres, au Royaume-Uni.

Formations 
Elle détient une maîtrise en arts de l'université de Goldsmiths à Londres et un bachelor en arts de l'Académie d'Art et de Design de Bezalel à Jérusalem. Elle a également étudié à l'Académie des Beaux-Arts de Münster en Allemagne.

Parcours artistique 
Anna Perach a réalisé de nombreuses expositions seule, dont Spidora en 2022 à la galerie Edel Assanti à Londres, ou encore The Moon Prophecy au musée d'Art Contemporain de Herzliya en Israël.

Cette artiste a aussi pris part à un grand nombre d'expositions collectives, notamment Soft Skills au Sommer Salon à Zurich en Suisse, mais aussi Touch Me Not à la galerie The Ryder Projects, à Madrid en Espagne.

Cette artiste a été récompensée principalement en 2020 avec trois prix, dont le prix Gilbert Bayes, de la Royal Society of Sculptors.

Notes et références